Азербайджан на Паралимпийских играх впервые принял участие отдельной командой в 1996 году на летних играх в Атланте, и с тех пор, принимает участие на всех летних Играх. На зимних Играх Азербайджан участия не принимал.

Всего на Паралимпийских играх азербайджанские спортсмены выиграли 57 медалей, из них 23 — золотых.

Медальный зачёт

Медали летних Паралимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Медальный зачет по годам на сайте Paralympic.org  

Азербайджан на Паралимпийских играх